TWS peut signifier :

 True Wireless Stereo  une technologie qui permet de coupler entre eux deux dispositifs audio via Bluetooth
 The White Stripes, un duo de rock de Détroit (États-Unis)
 The Wilderness Society (États-Unis)
 The Wilderness Society (Australie)
 Tivoli Workload Scheduler, un ordonnanceur de tâches édité par IBM
 Le mode track while scan (TWS) est un mode radar dans lequel le radar alloue une partie de ses ressources à la poursuite d'une ou de plusieurs cibles pendant qu'une autre partie est utilisée pour le balayage.
 Telephony Web Services : Gamme de logiciels de téléphonie développée par Algoria.
 True Wind Speed : En navigation maritime notamment, c'est la vitesse du vent
 Trader Workstation : plateforme de négociation d'Interactive Brokers